Regno Unito
Maltby – parrocchia civile del Lincolnshire
Maltby – parrocchia civile del North Yorkshire
Maltby – parrocchia civile del South Yorkshire
Maltby le Marsh – parrocchia civile del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Maltby – comunità non incorporata della Contea di Contra Costa, California
Maltby – census-designated place della Contea di Snohomish, Washington